Tulasne ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tulasne (1816–1884), französischer Botaniker und Mykologe
 Edmond Tulasne (1815–1885), französischer Botaniker und Mykologe
 Patricia Tulasne (* 1959), kanadische Schauspielerin
 Thierry Tulasne (* 1963), französischer Tennisspieler und -trainer